Sala Central de Comandament, organisme dels Mossos d'Esquadra 
 Societat Civil Catalana, plataforma unionista espanyola amb seu a Catalunya
 Sport Ciclista Català, entitat esportiva cultural i recreativa, fundada l'any 1912